Southern League 1902–03 var den niende sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 22 hold, der var opdelt i to divisioner med 16 og 6 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Southampton FC, som dermed vandt ligaen for femte gang.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De to lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod nr. 1 og 2 i Division Two om op- og nedrykning mellem divisionerne. Brentford FC besejrede Fulham FC med 7-2 og bevarede dermed sin plads i Division One. I den anden kamp vandt Brighton & Hove Albion FC 5-3 over Watford FC, og dermed byttede de to hold pladser i de to divisioner.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev Division One udvidet fra 16 til 18 hold, og derfor skulle der vælges to nye hold til divisionen. Valget faldt på følgende hold:
 Fulham FC, der ekstraordinært blev oprykket fra Division Two.
 Plymouth Argyle FC
Der blev endvidere valgt seks nye hold ind i Division Two:
Fulham FC Reserves
Millwall FC Reserves
Portsmouth FC Reserves
Reading FC Reserves
Southampton FC Reserves
Swindon Town FC Reserves

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1902
Fodbold i 1903